Brahier ist der Familienname folgender Personen:

 André Brahier (1931–1985), Schweizer Architekt, Maler, Plastiker, Segellehrer und Entwicklungshelfer
 Gaston Brahier (1927–2014), Schweizer Politiker (FDP)